Рупп () — фамилия. Известные носители:
 Рупп, Генрих Бернард (1688—1719) — немецкий (тюрингский) ботаник.
 Рупп, Лукас (род. 1991) — немецкий футболист.
 Рупп, Майкл (род. 1980) — американский хоккеист.
 Рупп, Райнер (род. 1945) — экономист и публицист, а также — разведчик, работавший под оперативным псевдонимом «Топаз» в интересах ГДР и Варшавского договора.
 Рупп, Роберт (1904—1979) — германский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.
 Рупп, Эмиль (1872—1948) — эльзасский музыкант-органист, строитель органов, историк органостроения, значимая персона эльзасского органостроения.
 Рупп, Юлиус (1809—1884) — немецкий теолог и писатель.

См. также 
 Руп